Kapisoda ist der Familienname folgender Personen:

Aleksandar Kapisoda (* 1989), montenegrinischer Fußballspieler
Filip Kapisoda (1987–2010), montenegrinischer Handballspieler und Model
Petar Kapisoda (* 1976), montenegrinischer Handballspieler und Sportdirektor der Montenegrinischen Männer-Handballnationalmannschaft